Santa Anna est la forme espagnole de .

Patronyme 

 Antonio López de Santa Anna (1794-1876) dit Le Napoléon de l'Ouest, militaire et homme politique mexicain qui exerça onze fois la présidence du Mexique.
 Manuel López de Santa Anna (1836-1895), militaire et homme politique mexicain, fils du précédent.
 Santa Anna (Comanche), chef de guerre Comanche.

Toponyme 

 Santa Anna, ville du Texas, aux États-Unis,

Navires 
 Santa Anna, nom donné à plusieurs navires, entre autres, la grande caraque de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

Voir aussi